Muzyka
 Five – brytyjski boysband
 Five – album grupy Goodbye Mr. Mackenzie
 FIVE – minialbum Ayumi Hamasaki
 FIVE – japoński album zespołu Shinee
 Five – album zespołu White Lies

 Telewizja
 Channel Five – brytyjska stacja telewizyjna

Zobacz też 
 5 (ujednoznacznienie)